Cara Su, Carasu, Carassu, Karasu, Kara-su, Kara su, Kara-Suu, Qarasu ou Gharasu ("água negra" nas línguas turcas) pode referir-se a:

 Rio Cara Su (Eufrates) — ou Eufrates Ocidental; rio da Turquia, afluente do Eufrates
 Rio Struma — da Bulgária e da Grécia no passado chamado Carasu em turco
 Rio Nesto — da Bulgária e da Grécia no passado chamado Mesta Carasu em turco
 Rio Atira — da Turquia, também chamado Carasu em turco
 Rio Haliácmon — da Grécia, no passado chamado Ince-Karas em turco

Desambiguações de topônimos